Пудалов — фамилия; имеет женскую форму Пудалова.

Известные носители:
 Пудалов, Александр Дмитриевич (1879—1937) — советский хозяйственный и государственный деятель.
 Пудалов, Владимир Моисеевич (род. 1945) — советский и российский физик, специалист в области в области физики конденсированного состояния, член-корреспондент РАН (2016).